Wahlkreis 39 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 39
 Landtagswahlkreis 39